Diomeda – personaggio della mitologia greca, figlia di Xuto. Sposò Deioneo re dalla Focide 
 Diomeda – personaggio della mitologia greca, figlia di Lapite e di Orsinome. Sposò Amicla, un re di Sparta
 Diomeda – personaggio della mitologia greca, schiava e amante di Achille
 Diomeda – personaggio della mitologia greca, sposa di Pallante e madre di Eurialo che combatte alla Guerra di Troia

Pagine correlate
 Diomede (disambigua)
 Diomedea